Швеля (Šwjela) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Швеля, Богумил (1873—1948) — нижнелужицкий лингвист и общественный деятель.
 Швеля, Кито (1873—1922) — лютеранский пастор, нижнелужицкий общественный деятель.